Тойшев — фамилия:

 Тойшев, Павел Иванович (1928—2001) — марийский советский журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Тойшев, Иван Трофимович (1923—1986) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.